Perros de paja es una expresión que puede referirse a:

 Perros de paja, dicho o frase hecha referida a quienes aparentan fuerza y poder y ocultan en realidad una naturaleza frágil y falsa.

 Perros de paja (1971), largometraje dirigido por Sam Peckinpah y protagonizado por Dustin Hoffman y Susan George.

 Perros de paja (2011), largometraje remake de la película Perros de paja dirigida por Rod Lurie y protagonizado por James Marsden, Kate Bosworth y Alexander Skarsgård.

 Perros de paja (2002), ensayo de John N. Gray, crítico con el antropocentrismo y la idea de progreso propia del humanismo y cuyo origen está en el pensamiento religioso.